Schweins ist der Familienname von:

 Esther Schweins (* 1970), deutsche Schauspielerin und Regisseurin 
 Franz Ferdinand Schweins (1780–1856), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer